Equefrón (Ἐχέφρων; gen.: Ἐχέφρωνος) es el nombre de tres personajes de la mitología griega.

Equefrón, un hijo de Néstor y Eurídice de Pilos (o Anaxibia).

Equefrón, un hijo de Príamo, rey de Troya.

Equefrón, hijo de Heracles y Psofis, hija de Érix, un déspota siciliano. Cambió el nombre de la ciudad de Fegia (la antigua Erimanto) a Psófide.

Referencias